

Караша — село, Жилиойський район, Атирауська область

Караша — село, Лакський район, Дагестан